Дивізіон 2: 1954–55 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 34 клуби, розділені на три групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ, Вестерос СК і «Норрбю» ІФ (Бурос), які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 18 || 15 || 2 || 1 || 77 || 18 || 59 || 32
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 8 || 6 || 4 || 38 || 23 || 15 || 22
|-
| 3 ||style="text-align:left"| «Фагервікс» ГФ (Тімро)|| 18 || 9 || 4 || 5 || 42 || 39 || 3 || 22
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Естерсунд|| 18 || 7 || 5 || 6 || 27 || 24 || 3 || 19
|-
| 5||style="text-align:left"|Юсне АІК|| 18 || 8 || 3 || 7 || 33 || 39 || -6 || 19
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 5 || 8 || 5 || 30 || 33 || -3 || 18
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 6 || 3 || 9 || 33 || 41 || 8 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|ІФ «Фріска Вільйор» (Ерншельдсвік)|| 18 || 5 || 3 || 10 || 20 || 38 || -18 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"| ІФ «Ельгарна» (Гернесанд)|| 18 || 4 || 3 || 11 || 24 || 46 || -22 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Скутшер ІФ|| 18 || 2 || 5 || 11 || 22 || 45 || -23 || 9
|}

Свеаланд 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|Вестерос СК|| 18 || 12 || 2 || 4 || 32 || 26 || 6 || 26
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 18 || 11 || 1 || 6 || 47 || 28 || 19 || 23
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Мутала АІФ|| 18 || 9 || 2 || 7 || 38 || 30 || 8 || 20
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 18 || 9 || 1 || 8 || 32 || 23 || 9 || 19
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Еребру СК|| 18 || 8 || 3 || 7 || 31 || 23 || 8 || 19
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Чепінг ІС|| 18 || 9 || 1 || 8 || 36 || 38 || -2 || 19
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Карлстадс БІК|| 18 || 8 || 3 || 7 || 34 || 39 || -5 || 19
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 18 || 6 || 3 || 9 || 35 || 34 || 1 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Карлскуга ІФ|| 18 || 6 || 1 || 11 || 23 || 37 || -14 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Седертельє СК|| 18 || 3 || 1 || 14 || 26 || 56 || -30 || 7
|}

Йоталанд 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 26 || 20 || 2 || 4 || 71 || 27 || 44 || 42
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 26 || 18 || 4 || 4 || 56 || 25 || 31 || 40
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)|| 26 || 16 || 3 || 7 || 41 || 26 || 15 || 35
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Роо ІФ|| 26 || 16 || 2 || 8 || 45 || 37 || 8 || 34
|-
| 5||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 26 || 15 || 2 || 9 || 56 || 45 || 11 || 32
|-
| 6 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 26 || 12 || 4 || 10 || 49 || 36 || 13 || 28
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Геганес БК|| 26 || 9 || 5 || 12 || 40 || 37 || 3 || 23
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 26 || 8 || 6 || 12 || 31 || 42 || -11 || 22
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 26 || 9 || 4 || 13 || 39 || 53 || -14 || 22
|-
| 10 ||style="text-align:left"|Нибру ІФ|| 26 || 9 || 3 || 14 || 50 || 49 || 1 || 21
|-
| 11 ||style="text-align:left"|Чінна ІФ|| 26 || 9 || 2 || 15 || 29 || 50 || -21 || 20
|-
| 12 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 26 || 8 || 3 || 15 || 36 || 62 || -26 || 19
|-
| 13 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 26 || 8 || 2 || 16 || 32 || 48 || -16 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 14 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 26 || 2 || 4 || 20 || 25 || 63 || -38 || 8
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1954 у Швеції
1955 у Швеції